Hoštice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Hoštice (okres Kroměříž)
 Hoštice (okres Strakonice)
 Hoštice-Heroltice (okres Vyškov)
 Střelské Hoštice (okres Strakonice)
 Velké Hoštice (okres Opava)
 Šumavské Hoštice (okres Prachatice)